Il doppio del torneo di tennis WTA German Open 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrici Jana Novotná e Larisa Neiland che hanno battuto in finale Gigi Fernández e Nataša Zvereva 7-6(5), 4-6, 7-5.

Teste di serie

 Jana Novotná /  Larisa Neiland (Campionesse)
 Gigi Fernández /  Nataša Zvereva (finale)
 Arantxa Sánchez Vicario /  Helena Suková (semifinali)
 Assente

 Jill Hetherington /  Kathy Rinaldi-Stunkel (quarti di finale)
 Jennifer Capriati /  Mary Joe Fernández (quarti di finale)
 Manon Bollegraf /  Rennae Stubbs (quarti di finale)
 Mercedes Paz /  Nathalie Tauziat (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA German Open 1992